ICMB ist eine Abkürzung für 

 International Center for Monetary and Banking Center (Genf) 
 International Conference on Mobile Business (Kopenhagen) 
 ITIL Certification Management Board, siehe ITIL 

Abkürzung